Agua Azul kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Aguazul (ort), Casanare,

Honduras 

 Agua Azul Rancho, ort, Departamento de Cortés, 
 Agua Azul, Honduras, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 Agua Azul, Campeche, Candelaria, 
 Agua Azul, Chihuahua, 
 Agua Azul, Veracruz, Mecatlán, 
 Agua Azul, Chamula, 
 Agua Azul, Puebla, 
 Agua Azul, Ixhuatán, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar